Proni ist:

der Nachname des italienischen Radrennfahrers Alessandro Proni
der Name eines Dorfes (ukrainisch Проні) in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, Ukraine, siehe Proni (Dorf).

PRONI ist:

die Kurzform für das Public Record Office of Northern Ireland in Belfast

Abkürzung